Ungdomsvärldsmästerskapen i friidrott 2011 var det sjunde i serien av ungdomsvärldsmästerskap i friidrott som arrangerats av IAAF. Mästerskapet var för friidrottare under 18 år och hölls på Stadium Lille Métropole i Lille, Frankrike mellan 6 och 10 juli 2011. Totalt 40 grenar hölls under mästerskapen, 20 för pojkar och 20 för flickor.

Medaljfördelning 

All information kommer från IAAF:s hemsida.</small>

Källor

Externa länkar 
IAAF:s hemsida för mästerskapen

Friidrottsåret 2011
2011 i Frankrike
Internationella friidrottstävlingar i Frankrike
Sport i Lille